Dammyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dammyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Dammyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Dammyrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Dammyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn